Jméno a příjmení Jessica Mooreová, nepřechýleně Jessica Moore, nosí více osob:

 Jessica Mooreová (* 1990) – australská tenistka,
 Jessica Mooreová (basketbalistka) (* 1982) – americká basketbalistka, hráčka WNBA v klubu  Indiana Fever,
 Jessica Mooreová (novinářka) (* 1982) – americká novinářka,
 Jessica Mooreová (herečka), také Gilda Germano, rodným jménem Luciana Ottaviani (* 1967) – italská herečka a modelka,
 Jessica Care Mooreová (* 1971) – americká básnířka.